Die Liste der Mannschaftskader der Eliteserien (Schach) 2019/20 enthält alle Spieler, die für die norwegische Eliteserien im Schach 2019/20 gemeldet wurden, mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Pro Mannschaft konnten maximal 20 Spieler gemeldet werden. Nicht alle Vereine schöpften das Kontingent aus, so meldete der Alta Sjakklubb 19 Spieler und der SK 96 Bergen 11. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während der Schakklubben av 1911 und der Alta Sjakklubb mit je 7 eingesetzten Spielern auskam, spielten beim Bergens Schakklub, SOSS und der Oslo Schakselskap je 13 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 93 Spieler zum Einsatz, von denen 25 keinen Wettkampf versäumten. Punktbester Spieler war Anders Hobber (Vålerenga Sjakklubb) mit 7,5 Punkten aus 9 Partien, je 7 Punkte aus 9 Partien erreichten Isak Storme (Schakklubben av 1911) und Andreas Tryggestad (Nordstrand Sjakklubb). Mit 3 Punkten aus 3 Partien erreichte David Howell (Vålerenga Sjakklubb) als einziger Spieler 100 %.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2019); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl (Eloliste vom November 2019), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom November 2019; BIH = Bosnien und Herzegowina, CRO = Kroatien, DEN = Dänemark, ENG = England, FAI = Färöer, GER = Deutschland, IRQ = Irak, LAT = Lettland, NOR = Norwegen, RUS = Russland, SWE = Schweden, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Schakklubben av 1911

Nordstrand Sjakklubb

Vålerenga Sjakklubb

Asker Schakklubb

Bergens Schakklub

Alta Sjakklubb

SOSS

Tromsø Sjakklubb

Oslo Schakselskap

SK 96 Bergen

Anmerkungen 
 Kristoffer Madland wurde nachträglich aus der Liste des Schakklubben av 1911 gestrichen, ebenso Elham Abdrlauf aus der Liste der Oslo Schakselskap.
 Normunds Miezis war erst ab Januar 2020 für den Asker Schakklubb spielberechtigt.

Weblinks 
 Turnierseite beim norwegischen Schachverband (norwegisch)
 Turnierseite bei tournamentservice.com

Schach (Norwegen)
Schach 2019
Schach 2020
Eliteserien Schach 2019